Trairão bezeichnet:

 Trairão (Pará), Gemeinde in Pará, Brasilien
 Hoplias macrophthalmus, Raubfisch